Kent Andersson peut désigner :
 Kent Andersson (1933-2005), acteur et scénariste suédois ;
 Kent Andersson (1942-2006), pilote de moto suédois ;
 Kent-Harry Andersson (né en 1949), entraîneur de handball suédois ;
 Kent-Erik Andersson (né en 1951), joueur de hockey sur glace suédois.